Ohridska arhiepiskopija može značiti:

Ohridska arhiepiskopija je bila srednjovjekovna autokefalna pravoslavna crkva.
Pravoslavna ohridska arhiepiskopija je autonomna crkva u Republici Makedoniji pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve.
Makedonska pravoslavna Crkva – Ohridska arhiepiskopija je službena pravoslavna crkva u Sjevernoj Makedoniji